Peled ist der Familienname folgender Personen:

 Amit Peled, israelisch-amerikanischer Cellist, Dirigent und Musikpädagoge
 Benjamin Peled (1928–2002), israelischer Militär
 Jossi Peled (* 1941), israelischer Militär und Politiker
 Mattityahu Peled (1923–1995), israelischer Militär, Politiker und Arabist
 Mosche Peled (* 1945), israelischer Politiker
 Natan Peled (1913–1992), israelischer Politiker
 Nurit Peled-Elhanan (* 1949), israelische Literaturwissenschaftlerin und Friedensaktivistin

Siehe auch:
 Pelet
 Pellet (Begriffsklärung)